Московское физико-медицинское общество (ФМО) — научное медицинское общество в Российской империи, созданное в 1804 году для «содействия успехам естественных наук вообще и медицинских в особенности» и распущенное в 1917 году.

История Общества 
Общество было организовано по инициативе попечителя Московского университета М. Н. Муравьева в 1804 году под именем «Общество соревнователей врачебных и физических наук». 

В Уставе общества его основные цели были определены следующим образом:
 распространять в России всякого рода полезные знания, касающиеся физической и врачебной науки;
 возбуждать, питать и подкреплять любовь к сим наукам как между своими сочленами, так и между всеми прочими соотечественниками;
 распространять, обрабатывать естественную историю и медицину и способствовать их усовершенствованию.

В качестве ординарных членов в общество при его учреждении вошли профессора медицинского и физико-математического факультетов Московского университета (Ф. Ф. Керестури, Ф. Г. Политковский, И. Ф. Венсович, В. М. Рихтер, Ф. А.Гильтебрандт, П. И. Страхов, А. А. Прокопович-Антонский, Ф. Ф. Рейсс, И. А. Иде и др.). В качестве экстраординарных членов — адъюнкты, практиканты и главные врачи московских больниц. Членами общества могли быть не только учёные-медики, но и лица, «трудящиеся над усовершенствованием какой-либо отрасли естественных наук, состоящих в связи с медициной, фармацевты, химики и механики…». В категорию «членов-слушателей» могли входить лучшие студенты Московского университета. Почётными членами общества были российские государственные деятели в области науки и образования.

На заседаниях общества, проходивших ежемесячно, его члены выступали с докладами о новых открытиях «по части физических и врачебных наук с присоединением собственных опытов и наблюдений». Каждый из ординарных членов не менее чем раз в год излагал на заседании историю успехов той науки, в которой он специализировался. К задачам общества относились также переводы на русский язык наиболее значимых иностранных научных работ.

В 1808 году была напечатана 1-я часть трудов Общества, на латинском языке, под заглавием: «Commentationes societatis physico-medicae», a также 1-я часть «Медико-физического Журнала». Последующие части «Commentationes» вышли в 1811—1812, 1821, 1823 и 1825 годах; «Медико-физического Журнала» — в 1811—1812 и 1821 годах. В 1811—1812 годах президент общества В. М. Рихтер на собственные средства издал  на немецком языке «Историю медицины в России».

Деятельность общества прерывалась дважды: в 1812—1815 (из-за войны) и в 1830 году (вследствие эпидемии холеры).

В 1830 году начали выходить «Записки Общества физических и врачебных наук». Труды членов Общества печатались в «Московских врачебных ведомостях», а с 1858 года выходили отдельными брошюрами. 

С 1846 года стало называться «Физико-медицинское общество». По уставу 1846 года все члены общества делились на почётных, действительных и корреспондентов; его членами могли быть все профессора и преподаватели университета без представления особых трудов. . Была введена должность вице-президента.

Печатным органом в период 1847—1858 годы был «Врачебный журнал». В 1873—1876 годах Общество, благодаря пожертвованию профессора Г. А. Захарьина, издавало еженедельную газету «Московский врачебный вестник». До 1885 года протоколы общества рамещались в «Медицинском Обозрении», с 1885 года стал выходить журнал — «Труды Физико-Медицинского Общества», сначала под редакцией профессора Л. 3. Мороховца, затем — И. М. Сыромятникова.

В 1886 году было учреждено звание членов-соревнователей для лиц, внесших капитал для назначения премий за научные исследования. За 113 лет существования в Обществе было 104 почётных члена, в их числе: Сергей Петрович Боткин, Н. И. Пирогов, Ф. А. Гильтебрандт, Луи Пастер, В. И. Тарасов.

Президенты (Председатели) Общества 
   
 Ф. Ф. Керестури (1805—1810)
 В. М. Рихтер  (1810—1822)
 Ф. Ф. Рейсс (1822—1835)
 М. А. Маркус (1836—1837)
 Г. Я. Высотский (1838—1848)
 А. Е. Эвениус (1848—1866)
 А. И. Полунин (1867—1870)
 Г. А. Захарьин (1871—1872)
 Н. А. Тольский (1872—1884)
 Д. Н. Зернов (1884—1917)

Примечания

Литература 
 
 Тарасенков А. Историческая записка о составе и деятельности Физико-медицинского общества, учрежденного при Императорском Московском университете, за первое 50-летие его существования (1805—1855). М., 1856.
 Зернов Д. Н. Очерк деятельности Физико-медицинского общества, учрежденного при Императорском Московском университете в 1804 году, за сто лет его существования. М., 1904.
 ЦИАМ, Ф. 2178, 16 ед. хр., 1865—1879 (Уставы (1865, 1871). Переписка. Протоколы заседаний. Отчеты о деятельности общества).
 

Организации, основанные в 1804 году
Организации, закрытые в 1917 году
Научные общества Российской империи
Московские общества
Общества при Императорском Московском университете